Georges André est un nom porté par plusieurs personnes :
 Georges Yvan André (1889-1943), un athlète et joueur de rugby à XV français ;
 Georges Jules André (1876-1945), un pilote de bobsleigh et un joueur de curling français ;
 Georges André-Fribourg (1887-1948), un homme politique français.